Постоянный представитель Великобритании при ООН — официальное должностное лицо, представляющее Великобританию во всех органах Организации Объединённых Наций. Должность эквивалентна рангу посла и даёт титул превосходительство.

С августа 2020 должность постоянного представителя Великобритании в ООН занимает Барбара Вудворд.

Постоянные представители Великобритании при ООН 
 1946—1950 Александр Кадоган;
 1950—1954 Глэдвин Джебб;
 1954—1960 Пирсон Диксон;
 1960—1964 Патрик Дин;
 1964—1970 Хью Фут;
 1970—1973 Колин Кроу;
 1973—1974 Дональд Мейтленд;
 1974—1979 Айвор Ричард;
 1979—1982 Энтони Парсонс;
 1990—1995 Дэвид Хэнни;
 2003—2007 Эмир Джонс Пэрри;
 2007—2009 Джон Сойерс;
 2009—2015 Марк Лайл Грант;
 2015—2018 Мэтью Райкрофт;
 2018—2020 Карен Пирс;
2020— н. в. Барбара Вудворд.

Заместители 
 1961—1963 Колин Кроу;
 1994—1998 Стивен Гоумерсолл.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110807152911/http://ukun.fco.gov.uk/en/about-us/whos-who/former-permanent-representatives 
 с. 111

ООН
Списки:ООН